Saros 104 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 17 april 470 t/m 13 mei 1714. Deze serie duurde 1244 jaar en 26 dagen, bevatte 70 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 19 t/m 88.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus